Серге́й Ма́врин: Маврин, Сергей Константинович (род. 1963) — советский и российский рок-музыкант, гитарист-виртуоз, композитор и звукорежиссёр.
 Маврин, Сергей Петрович (род. 1951) — судья Конституционного суда Российской Федерации.

Другое 
 «Сергей Маврин» — название группы «Маврин» в 2001-2009 годы.